Gorce (Polen)
 Gorče (Slovenië)
zie ook
Lagorce (doorverwijspagina), enkele Franse gemeenten